Селачка може да се односи на:

 Селачка (Зајечар), насеље града Зајечара, Зајечарски округ, Република Србија
 Селачка (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ

или

 Селачка река, ријека код Зајечара, Зајечарски округ, Република Србија